Die Norwich Union Open 1973 waren ein professionelles Snooker-Einladungsturnier, das vom 24. bis zum 29. November 1973 im Rahmen der Saison 1973/74 im Piccadilly Hotel im englischen London ausgetragen wurden. Sieger wurde John Spencer mit einem Finalsieg über Altmeister John Pulman. Spencers 74er-Break aus dem Halbfinale war zudem das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Das Turnier wurde von Norwich Union gesponsert. Insgesamt wurden 3.500 Pfund Sterling an Preisgeldern ausgeschüttet.

Turnierverlauf 
Es nahmen 16 Profispieler und acht Amateure teil. Zunächst wurde die Runde der letzten 24 unter acht Profispielern und den Amateuren ausgetragen; die Sieger dieser Runde trafen dann im Achtelfinale auf einen der weiteren Profispieler. Bemerkenswert ist darüber hinaus die im Snooker recht seltene Austragung eines Spieles um Platz 3 (siehe unter dem Turnierplan). Das Turnier an sich wurde strikt im K.-o.-System ausgetragen. Bis einschließlich zum Viertelfinale wurde im Modus Best of 7 Frames gespielt, die letzten zwei Runden fanden dann im Modus Best of 15 Frames statt.

Spiel um Platz 3 
Charlton baute sich zwar 2:0- und 3:2-Führungen auf, doch Higgins hielt die Partie zunächst offen und glich zum 2:2 und 3:3 aus. Doch dann brach seine Form ein und Charlton gewann die nächsten fünf Frames und damit den dritten Platz.

Finale 
Spencer dominierte die erste Hälfte Partie und ging mit 4:0, 5:1 und 6:2 in Führung. Doch Pulman gab sich noch nicht geschlagen, startete eine Aufholjagd und erzwang sogar den Decider. Diesen gewann dann aber wieder Spencer.

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1973
Billardturnier in London
Sportveranstaltung in der City of Westminster